

Tassonomia 
 Civettictis civetta – mammifero carnivoro della famiglia dei viverridi, noto anche come civetta africana o zibetto africano.
Civetta delle palme – spesso definiti "zibetti"

Cosmetica 
 Zibetto – una sostanza profumata estratta da alcune ghiandole dello zibetto africano